56-й Вирджинский добровольческий пехотный полк (56th Virginia Volunteer Infantry Regiment) был пехотным полком, набранным в штате Виргиния, в его центральной части, для службы в армии Конфедерации во время Гражданской войны в США. Он был отправлен на запад и попал в плен при Форт-Донельсон, был освобождён по обмену и прошёл все сражения войны на востоке, от Семидневной битвы до капитуляции армии при Аппоматтоксе. Известен участием в атаке Пикетта под Геттисбергом.

Формирование 
Полк был сформирован в сентябре 1861 года из военнослужащих, набранных в центральных округах штата Вирджиния. Уильям Дабни Стюарт, выпускник Вирджинского военного института (класс 1853) и подполковник 15-го Вирджинского полка был переведён в 56-й и получил звание полковника.

Боевой путь

Примечания

Литература 
 William & Patricia Young, 56th Virginia Infantry (The Virginia regimental histories series), H E Howard, 1991 ISBN: 0930919963

Ссылки 
 Хронология истории полка 

Полки армии Конфедерации